Тарнув-Опольски () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население — 9 993 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Косоровице
 Конты-Опольске
 Медзяна
 Накло
 Пшиворы
 Рашова
 Тарнув-Опольский
 Валидроги

Поселения 
 Бялонь
 Ловецко

Соседние гмины 
 Гмина Хшонстовице
 Гмина Гоголин
 Гмина Избицко
 Ополе
 Гмина Прушкув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства